Un fluorure de chlore est un composé interhalogène contenant uniquement du chlore et du fluor.

Liens externes 
 Inventaire national des polluants - Fiche d'information sur les composés fluorés
 Base de données de référence standard NIST
 WebElements

Interhalogène
Fluorure
Composé du chlore